Svjetsko prvenstvo u rukometu 2003. održano je u Portugalu od 20. siječnja do 2. veljače. Prvaci su postali Hrvati koji su u finalu bili bolji od Nijemaca, dok su u utakmici za treće mjesto Francuzi savladali Španjolce.

Timovi koji su se plasirali na prvenstvo 
Timovi koji su se plasirali na SP podijeljeni su u 4 grupe s po 6 timova, i to:

Grupa A :  Kuvajt,   Maroko,   Poljska,   Španjolska,   Tunis,   Srbija i Crna Gora.

Grupa B :  Australija,  Njemačka,  Grenland,  Island,  Portugal,  Katar.

Grupa C :  Argentina,  Hrvatska,  Francuska,  Mađarska,  Rusija,  Saudijska Arabija.

Grupa D :  Alžir,  Brazil,  Danska,  Egipat,  Slovenija,  Švedska.

Plasmani po grupama

Grupa A

Grupa B

Grupa C 

Hrvatska se nalazi na prvom mjestu jer je u međusobnoj utakmici savladala Francusku.

Grupa D 

Švedska se nalazi na prvom mjestu jer je u međusobnom dvoboju savladala Dansku.

Drugi krug natjecanja

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Finalne utakmice 

''a nakon produžetaka

Konačni plasman 
  Hrvatska
  Njemačka
  Francuska
  Španjolska
  Rusija
  Mađarska
  Island
  SR Jugoslavija
  Danska
  Poljska
  Slovenija
  Portugal
  Švedska
  Tunis
  Egipat
  Katar
  Argentina
  Alžir
  Saudijska Arabija
  Kuvajt
  Australija
  Brazil
  Maroko
  Grenland

Izvori 

M2003
Rukomet u Portugalu
Međunarodna športska natjecanja u Portugalu